El Toro peut faire référence à :

Toponymes

El Toro un village de la commune de Calvià, à Majorque ;
 El Toro, une commune de la Communauté valencienne ;
 El Toro, un sommet de l'île de Minorque.

localité du district de Las Minas dans la province de Herrera.

El Toro, un sommet de l'île.

El Toro, localité de la paroisse civile de Buena Vista de la municipalité d'Anaco dans l'État d'Anzoátegui ;
 El Toro, localité de la paroisse civile de Pao de Zárate de la municipalité de José Félix Ribas, dans l'État d'Aragua ;
 El Toro, chef-lieu de la municipalité d'Almirante Padilla dans l'État de Zulia.

Autres 
 El Toro, des montagnes russes du parc Six Flags Great Adventure ;
 El Toro, des montagnes russes du parc Freizeitpark Plohn.

Voir aussi 
 El Toro et les Cyclones est un ancien groupe de rock français, en activité dans les années 1960.
 

Homonymie
Homonymie de toponyme